

Кориткі — село в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Кориткі — село в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Кориткі — село в гміні Семпополь Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства